Osoby o tym nazwisku:

 Ludwik Miksa – polski duchowny baptystyczny
 Tadeusz Miksa – polski piłkarz
 Florian Pilkington-Miksa – angielski perkusista